Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Хетафе» 30-м в его истории и 9-м в главной испанской футбольной лиге.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Хетафе» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Хетафе